Sezonul 1976-1977 al Cupei Cupelor a fost câștigat de Hamburger SV, care a învins-o în finală pe formația RSC Anderlecht.

Meci de calificare

Prima rundă

Prima manșă

A doua manșă

Napoli s-a calificat cu scorul general de 3–0.

Southampton s-a calificat cu scorul general de 5–2.

A doua rundă

Prima manșă

A doua manșă

Napoli s-a calificat cu scorul general de 3–1.

Sferturi

Prima manșă

A doua manșă

Napoli s-a calificat cu scorul general de 2–0.

Semifinale

Prima manșă

A doua manșă

Anderlecht s-a calificat cu scorul general de 2–1.

Finala

Legături externe 
 Sezonul  1976-77 la site-ul UEFA 
 Rezultatele Cupei Cupelor la site-ul RSSSF

1976 în fotbal
1977 în fotbal
Cupa Cupelor UEFA